Juan Jorge Paleólogo (Giovanni Giorgio o Giangiorgio) (* 20 de enero de 1488 - † 30 de abril de 1533) fue el último marqués de Montferrato de la dinastía Paleólogo. Gobernó el marquesado de Montferrato entre 1530 y 1533. Hijo del marqués Bonifacio III de Montferrato, sucedió a su sobrino Bonifacio IV.

Biografía 
Ya que era su hermano mayor el que heredaría el marquesado, Juan Jorge se decidió por la vida religiosa para formarse una carrera con futuro. Pero al morir su hermano decidió dejar los votos para ayudar a su cuñada Ana d'Alençon a cuidar a su pequeño sobrino y a gobernar el marquesado hasta que este alcanzase la mayoría de edad. 

Cuando su sobrino Bonifacio IV murió prematuramente al caerse del caballo, no tenía aun herederos que le sucediesen, por lo que Juan Jorge heredó el marquesado. Juan Jorge fue coronado bajo el presagio de su inminente fin, ya que los médicos le habían advertido poco antes que una enfermedad digestiva estaba acabando con su vida. Por lo tanto, nada más ser coronado nombró a su sobrina María heredera, que había sido repudiada por su esposo Federico Gonzaga. Inmediatamente tras esta elección, Federico Gonzaga procedió a asegurar que su divorcio era nulo e irregular y reclamó a María como su esposa. Divorcio irregular incluso cuando había sido el propio papa el que había "revisado" el matrimonio para anularlo. 

También aspiraban a la sucesión el duque de Saboya y el marqués de Saluzzo, aunque era Federico II el que estaba mejor posicionado por su matrimonio con la heredera.

En un intento desesperado por conseguir la continuidad de la línea masculina de la Dinastía Paleólogo en Montferrato, Juan Jorge aceptó la propuesta imperial de Carlos I de España de casarse con Julia de Aragón, una mujer que ya no era tan joven como para conseguir un matrimonio provechoso en las principales cortes europeas. El matrimonio se celebró en la capital del marquesado Casale, el 21 de abril de 1533. Pero Juan Jorge murió el día 30 de ese mismo mes, sin que hubiese podido dejar en estado a su esposa.

De esta forma desaparecía la línea de los Paleólogo que habían gobernado Montferrato durante dos siglos. El nuevo marqués fue , por su matrimonio, Federico Gonzaga.

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XVI (Paleólogos)
Nacidos en Trino
Fallecidos en Casale Monferrato